Aureliapluimbroekje
 Blauwkruinpluimbroekje
 Geschubd pluimbroekje
 Goudbuikpluimbroekje
 Groen pluimbroekje
 Isabellapluimbroekje
 Koperbuikpluimbroekje
 Peruaans vlagstaartpluimbroekje
 Saffierpluimbroekje
 Smaragdbuikpluimbroekje
 Turkoois pluimbroekje
 Vaaldijpluimbroekje
 Vlagstaartroestpluimbroekje
 Vlagstaartwitpluimbroekje
 Witoorpluimbroekje
 Zwartborstpluimbroekje
 Zwartflankpluimbroekje